Fills del Cor de Maria (de l'acrònim en llatí Cordis Mariae Filius), orde religiós també conegut com a Missioners Claretians
 Fundació Medalla Chern (del seu nom en anglès Chern Medal Foundation), fundació que atorga la Medalla Chern de Matemàtiques
 Fòrum de Crans-Montana (del seu nom en anglès Crans Montana Forum), organització filantròpica internacional amb seu a Suïssa